Hormersdorf steht für: 
 Hormersdorf (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hormersdorf (Zwönitz), Ortsteil der Stadt Zwönitz, Erzgebirgskreis, Sachsen